Изер () — департамент Франции, один из департаментов региона Овернь — Рона — Альпы. По состоянию на 2015 год территория Изер была разделена на 3 округа (Гренобль, Ла-Тур-дю-Пен и Вьен), 29 кантонов и 526 коммун. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 1 224 993 человек. В департаменте только 14 городов с населением свыше 10 000 человек. В административном центре, Гренобле, проживает 158 346 человек, что составляет 12,9 % от населения департамента. В 2009 году коммуна Сент-Антуан-л’Аббеи была отмечена знаком самой красивой деревни Франции. Самая большая агломерация департамента — метрополь Гренобль-Альпы, в неё входит 49 коммун, население составляет 439 974 человека.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Изер на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Изер в алфавитном порядке. Административные центры кантонов выделены цветом. Список содержит информацию о численности населения (на 2012 год), площади, почтовом коде, численном коде и принадлежности к административно-территориальным единицам более высокого уровня коммун.

Примечания 

Списки коммун Франции по департаментам